Лельма:
 Лельма — река в Архангельской области
 Лельма — посёлок железнодорожной станции в Няндомском районе Архангельской области
 Лельма — станция Северной железной дороги в Архангельской области